. 

Plusieurs lycées portent ou ont porté le nom du savant français Louis Pasteur (1822-1895) :
 en France (par ordre alphabétique des villes) :
 le lycée Pasteur de Besançon (Doubs) ;
 le lycée Louis-Pasteur d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) ;
 le lycée Pasteur du Blanc (Indre) ;
 le lycée Louis-Pasteur de Lempdes (Puy-de-Dôme) ; 
 le lycée Louis-Pasteur de Lille (Nord) ; 
 le lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; 
 le lycée Pasteur de Strasbourg (Bas-Rhin) ; 
 hors de France (par ordre alphabétique des pays) : 
 le lycée Pasteur d'Oran (Algérie) ; 
 le lycée français Louis-Pasteur de São Paulo (Brésil) ; 
 le lycée Louis-Pasteur de Calgary (province d’Alberta, Canada) ; 
 le lycée français Louis-Pasteur de Bogotá (Colombie) ;